

Codici 
 bqp – codice ISO 639-3 della lingua busa

Altro 
BQP – classe di complessità comprendente i problemi risolubili in tempo polinomiale da un computer quantistico.